Программное обеспечение:
 Houdini (шахматная программа)
 Houdini (графическая программа)

Персоналии:
 Гарри Гудини — знаменитый американский иллюзионист.

Музыка
 Houdini (альбом) — альбом группы Melvins.